Maj je lahko:
 Maj, peti mesec gregorijanskega koledarja
 Maj, osebno ime
 major, vojaški čin